High Noon bezeichnet:
 Originaltitel des US-Westerns Zwölf Uhr mittags von Fred Zinnemann (1952)
 High Noon (Do Not Forsake Me), Song zum Western Zwölf Uhr mittags (1952)
 Highnoon (Computerspiel), Computerspiel für den Commodore 64 (1984)

Siehe auch:
 Shang-High Noon, Western-Komödie von Tom Dey (2000)